1. FC Nejzbach Vysoké Mýto je český futsalový klub z Vysokého Mýta. Od sezóny 1994/95 do sezóny 2018/2019 působil v nejvyšší české futsalové lize. Založen byl v roce 1982, jméno Nejzbach pak dostal podle stejnojmenného potoka. Klub tak patří k nejstarším, dosud stále aktivním, futsalovým klubům v republice. Klub se nejdříve věnoval pouze sálovému fotbalu, v roce 1995 v něm přestal působit a přihlásil se do 1. celostátní futsalové ligy. V ní klub patřil hned od začátku ke špičce ligy, ovšem první trofeje se dočkal až v sezóně 2002/03 pro vítěze ligy. V roce 2018 byl z finančních důvodů nucen nepřihlásit mužstvo do nové sezóny nejvyšší futsalové ligy.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní hale Vysoké Mýto, která má kapacitu 600 diváků.

Získané trofeje 

 1. česká futsalová liga ( 1x )
 2002/03
 Pohár FAČR ( 1x )
 2006

Soupiska 

Zdroj: 

Aktuální k datu: sezóna 2018/2019

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 

České futsalové kluby
Futsal v Pardubickém kraji
Futsalové kluby založené v roce 1982
Sport ve Vysokém Mýtě
Sportovní kluby v okrese Ústí nad Orlicí
Fotbal v okrese Ústí nad Orlicí